PMI es un acrónimo, una sigla, o una abreviatura, que puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Empresas y marcas 
 PMI, sigla de 'Project Management Institute', organización estadounidense sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos.
 PMI, sigla de la empresa tabacalera 'Philip Morris International'.

Computación e informática 
 PMI, sigla que en inglés corresponde a 'Product Manufacturing Information', estándar que se utiliza en el diseño asistido por computador (CAD) en 3D, así como para proyectos de colectivos de desarrollo de componentes para fabricación.

Motores y mecánica 
 PMI, abreviatura o sigla que corresponde a 'Punto muerto inferior', y que se refiere a la posición que alcanza el pistón al final de una carrera descendente, en un motor.

Economía y Finanzas 
 PMI, sigla que en inglés corresponde a 'Purchasing Managers Index', indicador macroeconómico que pretende reflejar la situación económica de un país, basándose en los datos recabados a través de una encuesta mensual.

Miscelánea 
 PMI, código IATA correspondiente al 'Aeropuerto de Palma de Mallorca'.

Siglas